El término luftwaffe (en alemán, «arma aérea») puede referirse a las siguientes fuerzas aéreas:
 la Luftwaffe (1956 – presente) de la Bundeswehr, fuerzas armadas de la República Federal de Alemania, integradas en la OTAN;
 la Luftwaffe (1933 – 1945) de la Wehrmacht, fuerzas armadas de la Alemania Nazi;
 la Schweizer Luftwaffe o Fuerza Aérea Suiza.